Joachim Richert ist der Name folgender Personen:

* Joachim Richert (Schauspieler) (1938–2007), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Joachim Richert (Schriftsteller) (* 1949), deutscher Schriftsteller